Cette page liste tous les épisodes de la saga Mai-Otome.

Mai-Otome

Mai-Otome Zwei

Mai-Otome 0 ~S.ifr~ 

Mai Otome
Mai-HiME